Sak steht für: 
 eine sinotibetische Sprachgruppe, auch Kadu, Luisch, siehe Jingpho-Sak-Sprachen
 Sak River (auch Zak River), ein Fluss in Südafrika

Sak ist der Familienname folgender Personen:
 İrem Sak (* 1986), türkische Schauspielerin
 Jakow Israilewitsch Sak (1913–1976), russischer Pianist
 Joseph Sak (1875–1946), belgischer Ordenspriester und römisch-katholischer Bischof
 Mehmet Sak (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Sak Sutsakhan (1928–1994), kambodschanischer Politiker und Soldat
 Wladimir Sak (1913–1994), ukrainischer Schachspieler

sak steht für: 
 Sake (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Gabun

SAK steht für:
 Spektraler Absorptionskoeffizient, siehe Absorptionskoeffizient und Absorptionsgrad
 Akademie für Sozialarbeit, Schulform in Österreich
 SAK Lörrach (Sozialer Arbeitskreis Lörrach)
 Salzburger Athletiksport-Klub, Sportverein in Österreich, Salzburger AK 1914
 Secure Attention Key, eine Sicherheitseinrichtung von Computersystemen
 Sozialwissenschaftliches Archiv Konstanz
 Slovenski atletski klub, ein Fußballverein in Österreich, SAK Klagenfurt
 St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG
 Studien zur Altägyptischen Kultur
 Swiss Army Knife, siehe Schweizer Taschenmesser
 Flughafen Sauðárkrókur (IATA-Code), isländischer Flughafen

Siehe auch:
 Sac
 Sack
 SAKK
 ZAK

SAK